Tenorio kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Tenorio (ö i Antarktis),

Brasilien 

 Tenório, kommun, Paraíba, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar